Ferić ist der Familienname folgender Personen:

 Zoran Ferić (* 1961), kroatischer Autor und Journalist
 Đuro Ferić (1739–1820), kroatischer Dichter und Übersetzer